Europejski Puchar Formuły Renault 2.0 Sezon 2004 (ang. Eurocup Formula Renault 2.0) – 14. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 27 marca na włoskim torze Autodromo Nazionale di Monza, a zakończyły 18 września w Niemczech, na Motorsport Arena Oschersleben. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Amerykanin Scott Speed, a wśród zespołów - niemiecka ekipa Motopark Academy.

Lista startowa 
Źródło: speedsport-magazine.com
R = Debiutant (klasyfikowany)

Kalendarz wyścigów 
Źródło: speedsport-magazine.com

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: speedsport-magazine.com
Punktacja:
Kwalifikacje: 2 punkty
Wyścig: 30-24-20-16-12-10-8-6-4-2 (dziesięć pierwszych pozycji)

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii

Europejski Puchar Formuły Renault 2.0
2004 w sportach motorowych